Lakin bezeichnet mehrere 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lakin (Kalifornien)
 Lakin (Kansas)
 Lakin (West Virginia)

Personen:
 Christine Lakin (* 1979), US-amerikanische Schauspielerin
 Rita Lakin (* 1930), US-amerikanische Schriftstellerin und Drehbuchautorin

Siehe auch:
 Lakin Township